Аньюа́нь — китайский топоним:
 Аньюань (Пинсян) (安源) — район городского подчинения городского округа Пинсян провинции Цзянси
 Аньюань (Ганьчжоу) (安远) — уезд городского округа Ганьчжоу провинции Цзянси